Hochreiter ist der Name von:

 Emil Hochreiter (1872–1938), slowenischer Komponist
 Herbert Hochreiter (1911–1979), österreichischer Architekt und Filmarchitekt
 Karoline Hochreiter (* 1950), österreichische Politikerin (Salzburger Bürgerliste/GRÜNE)
 Melanie Hochreiter (* 1996), deutsche Snowboarderin
 Sepp Hochreiter (Josef Hochreiter; * 1967), deutscher Informatiker

Hochreiter Teil der Firmenbezeichnung
 
 von Unternehmen der Hochreiter-Gruppe:
 Hochreiter Lebensmittelbetriebe, Bad Leonfelden
 Hochreiter Fleischwaren, Bad Leonfelden
 Hochreiter Gesundheitsbetriebe, Bad Leonfelden

Hochreiter ist der Ortsname von:
 Hochreiter (Gemeinde Sankt Florian), Ortsteil der Gemeinde Sankt Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hochreither